Seit 1779 erhielten zehn Schiffe der Royal Navy den Namen HMS Blanche.
Die beiden letzten Schiffe mit diesem Namen waren die 
 HMS Blanche, ein 1909 vom Stapel gelaufener Spähkreuzer (scout) der Blonde-Klasse, der 1921 abgewrackt wurde und
 HMS Blanche, ein Zerstörer der B-Klasse, der 1930 vom Stapel lief und 1939 versenkt wurde.

Blanche